Mužská dvouhra Generali Open Kitzbühel 2019 probíhala na přelomu července a srpna 2019. Do singlové soutěže kitzbühelského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl slovenský tenista Martin Kližan, kterého v úvodním kole vyřadil Němec Matthias Bachinger.

Vítězem se stal nejvýše nasazený Rakušan a světová čtyřka Dominic Thiem, jenž ve finále zdolal za 1.38 hodiny Španěla Alberta Ramose-Viñolase po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–1. V utkání odvrátil všech šest brejkbolů. V Kitzbühelu, kde Thiem v roce 2014 postoupil do svého prvního finále ATP v kariéře, se stal druhým rakouským šampionem po Thomasi Musterovi z roku 1993. V probíhající sezóně si po triumfech v Indian Wells a Barceloně připsal třetí turnajové vítězství, které představovalo čtrnáctý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Austrian Open (tenis)
Tenis v Rakousku v roce 2019
ATP Tour 2019